Магра () — река на севере Италии.
 Магра — арабское название реки Сакмары.
 Кастельнуово-Магра — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.
 Магра — музыкальная группа. Основное направление — этно-фьюжн.

См. также 
 Догра Магра — роман (1935) Юмэно Кюсаку и фильм (1988) Тосио Мацумото по этому роману.

Примечания